Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1987/88 неожиданно стал бельгийский «Мехелен», обыгравший в финале предыдущего обладателя Кубка кубков «Аякс». Это было их первое участие в еврокубках и единственный кубок.

Предварительный раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Интересный факт 
Мехелен:до 26 мая 2021 года был городом с самым маленьким числом населения среди городов, футбольные клубы которых выигрывали европейские кубки, пока не уступил это звание испанскому Вильярреалу.

Примечания

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1987-88 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 «Атака малых городов» 

Футбол в Европе в 1987 году
Футбол в Европе в 1988 году
Сезоны Кубка обладателей кубков отчёт